Magmatisch en magmatisme kunnen verwijzen naar:
magma (gesteente), gesmolten gesteente onder het aardoppervlak;
magmadifferentiatie, alle manieren waarop de samenstelling van magma kan veranderen;
magmatisch gesteente, het product van het stollen van magma;
magmatische vloeistoffen en magmatisch water, de hete vloeistoffen die bij het omhoog komen van magma vrijkomen;
een intrusie, een lichaam van gestolde magma in de Aarde.